Sancha de Castilla hace referencia a varias personas:

  Sancha Sánchez de Castilla (1006-1027), hija del conde de Castilla, Sancho García.
  Sancha de Castilla (1137-1179), reina consorte de Navarra. Hija de Alfonso VII de Castilla y de Berenguela de Barcelona. Contrajo matrimonio con Sancho VI de Navarra.
  Sancha de Castilla (1154-1208), reina consorte de Aragón. Hija de Alfonso VII de León y de Riquilda de Polonia. Contrajo matrimonio con Alfonso II de Aragón.
  Sancha Raimúndez (fallecida en 1159). Hija de Urraca I de Castilla y León y hermana de Alfonso VII de León.
  Sancha de Castilla (1182-1184), hija de Alfonso VIII de Castilla y de Leonor de Plantagenet.